Il singolare del Clarins Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Sabrina Goleš era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Petra Langrová ha battuto in finale 7–6 (7–0), 6–2 Sandra Wasserman.

Teste di serie

  Julie Halard (secondo turno)
  Sandra Wasserman (finale)
  Linda Ferrando (primo turno)
  Laura Garrone (quarti di finale)

n/a
 Nathalie Herreman (secondo turno) 
 Federica Bonsignori (secondo turno) 
 Alexia Dechaume (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Clarins Open 1988